Абсолютный чемпионат России по самбо 2007 года прошёл в Армавире (Краснодарский край) 28 сентября. В соревнованиях приняли участие 11 участников.

Медалисты 

5-6 места разделили между собой Николай Барабанов и Тимур Бучукури.

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Армавире
Чемпионаты России в 2007 году
Сентябрь 2007 года
События 28 сентября
Абсолютные чемпионаты России по самбо
2007 год в самбо
Спортивные соревнования в Краснодарском крае
2007 год в Краснодарском крае